Сінґлетон (математика) — множина з одного елемента.
 Одинак (шаблон проектування)
 В XML кодуванні порожній тег або самозакривний тег XHTML